Hieronyma är ett släkte av emblikaväxter. Hieronyma ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Emblikaväxter
Hieronyma